Peter kan avse:

 Peter – förnamn och efternamn
 Peter (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Mount Peter – ett berg i Antarktis